Коргово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Коргово — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Коргово — деревня в Максатихинском районе Тверской области.